Arturo Ambrogi (1875-1936), écrivain et journaliste salvadorien ;
 Jean-Paul Ambrogi (1896-1971), aviateur français ;
 Pascal-Raphaël Ambrogi (1963-), écrivain et haut fonctionnaire français ;
 Domenico Ambrogi, peintre.